Fristad kan syfta på:

 Fristad –  städer som låg inom det tysk-romerska riket men tillsammans med tillhörande landområden inte tillhörde någon feodalfurste, se Freistadt
 Fristad –  ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden, se stadsstat
 Fristad – städer med handelsfrihet eller fri från skråtvånget, se Fristaden
 Fristad (asyl) – en plats eller ort där förföljda personer kan söka skydd undan sina förföljare
 Fristad – en tätort i Borås kommun
 Fristad hed – en tidigare militär mötesplats i Borås kommun
 Fristads socken – en socken i Västergötland
 Fristads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1973
 Fristads församling (före 1992) – en tidigare församling i Ås kontrakt i Skara stift –1992
 Fristads församling – en församling i Redvägs och Ås kontrakt i Skara stift 2010–
 Fristads kyrka – en kyrka i Fristads församling
 Fristads – en tillverkare av arbetskläder
 Fristads folkhögskola – en skola som erbjuder allmän utbildning på högstadie- och gymnasienivå

Se även
 Fristad-Gingri församling – en församling i Skara stift 1992–2010
 Fristad-Gingri distrikt – ett distrikt i Borås kommun och Västra Götalands län 2016–
 Fristaden – stadsdel i Eskilstuna